Klein Wilmsdorf ist der Name zweier Orte in Ostpreußen:
 Klein Wilmsdorf, Kreis Mohrungen, seit 1945: Wilamówko (Małdyty) in der Gmina Małdyty, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Klein Wilmsdorf, vor 1908 bereits Wilmsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Wielimowo in der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Wilmsdorf